Kaćanski ist der Familienname folgender Personen:
 Stevan Vladislav Kaćanski (1829–1890), serbischer Schriftsteller
 Vladislav St. Kaćanski (1856–1938), serbischer Schriftsteller